Capucine - La fleur
 Capucine - Couleur, teinte de rouge.
 Clarisses capucines - Les religieuses
 Capucine (1928-1990) - Mannequin et comédienne française,  également muse et amie d'Hubert de Givenchy
 Capucine - Autrice de bandes dessinées
 Capucine est un prénom féminin floral fêté le 5 octobre comme Sainte Fleur.
 Capucine - Héroïne de livres pour enfants
 Capucine - Les camping-cars à capucine possèdent une zone de couchage haute, au-dessus de la cabine de conduite, ce qui leur permet d'offrir un nombre de places/nuit plus important pour un même encombrement au sol.
 Siège « à la capucine », chaise ou fauteuil à fond paillé ou canné qui comprend des traverses de dossier chantournées qui sont assemblées à uniquement deux montants non plus à tenons et à mortaises mais à simples tourillons, technique à l'origine du siège moderne.
 (Construction navale) Une courbe de capucine (ou aussi allonge de capucine) est une pièce (en bois ou métal) de renfort au niveau de l'étrave d'un navire.

Capucine est également un prénom peu utilisé mais connu.

Toponyme 

 Avenue, boulevard et 
 Théâtre des Capucines, à Paris.

Voir aussi

Notes et références